Список судинних рослин Молдови містить перелік з 1860 видів, зареєстрованих на території республіки Молдова. Список налічує 28 видів судинних спорових, 1 вид голонасінних і 1831 вид покритонасінних (у тому числі 1757 місцевих, 47 — натуралізованих й 27 — регіонально вимерлих) рослин. Культивовані та випадкові чужорідні види рослин до таблиці не включені. З-поміж культивованих голонасінних видів часто трапляються: ялина звичайна (Picea abies)(с.29), сосна чорна (Pinus nigra)(с. 30), китайська туя східна (Platycladus orientalis)(с. 31).

Геоботанічно територія Молдови поділяється на 10 округів(с. 4): 1) Північ — округ північних черешневих дібров; 2) північне Припруття — округ дібров і трав'янистої рослинності північного Припруття; 3) південне Припруття — округ дібров і трав'янистої рослинності південного Припруття; 4) Кодри — округ широколистяних лісів Кодр із дуба, бука, граба, з домішками липи, клена, ясена та ін.; 5) південні діброви (Гирн.) — округ південних субаридних дібров із дуба пухнастого — гирнеців; 6) північне праве Придністров'я — округ грабових дібров правобережного Придністров'я; 7) північне ліве Придністров'я — округ сухих дібров лівобережного Придністров'я; 8) південне Придністров'я — округ ковилової та низинної рослинності південного Придністров'я; 9) північні степи (Бельц.) — округ Бельцьких ковилових і типчаково-ковилових степів; 10) південні степи (Буджак) — округ Буджацьких ковилових і типчаково-ковилових степів.

Списки

Судинні спорові

Голонасінні

Покритонасінні

Місцеві

Натуралізовані

Регіонально вимерлі

Примітки 

Списки:Молдова
Списки рослин
Судинні рослини
Природа Молдови